złudzenie w psychologii
 złudzenie optyczne
 złudzenie planowania

Zobacz też 
 iluzja

en:Illusion (disambiguation)